Agripa Meneni Lanat (cònsol 503 aC)
 Agripa Meneni Lanat (cònsol 439 aC)